Argençana-dos-pastores é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Gaudinia fragilis
 Gentiana lutea subsp. lutea